Le siège de Maubeuge peut désigner plusieurs sièges de la ville de Maubeuge :
 Siège de Maubeuge (1637) pendant la guerre de Trente Ans ;
 Siège de Maubeuge (1655)  pendant la guerre franco-espagnole ;
 Siège de Maubeuge (1793) pendant les guerres de la Première Coalition ;
 Siège de Maubeuge (1814) pendant la campagne de France par l'armée saxonne du général von Le Coq ;
 Siège de Maubeuge (1815) pendant les Cent-Jours ;
 Siège de Maubeuge (1914) pendant la Première Guerre mondiale.

Homonymie de sièges